Torrette ima više značenja:
 Torrette, Cuneo
 Torrette, Potenza
 Torrette, Salerno